Wheeler County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Wheeler County, Georgia
 Wheeler County, Nebraska
 Wheeler County, Oregon
 Wheeler County, Texas